Hossenfelder ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Hossenfelder (1875–1935) deutscher Diplomat
 Joachim Hossenfelder (1899–1976), deutscher Nationalsozialist; 1933 Geistlicher Vizepräsident des preußischen Evangelischen Oberkirchenrats, Bischof von Brandenburg sowie Mitglied der Reichskirchenregierung
 Malte Hossenfelder (1935–2011), deutscher Philosoph, Latinist und Gräzist
Sabine Hossenfelder (* 1976), deutsche Physikerin